El término ALL puede referirse a:

 ALL, las siglas de la empresa América Latina Logística;
 ALL, una clase de complejidad;
 ALL, código ISO 4217 para el lek albanés.
 ALL, siglas en inglés de la leucemia linfoide aguda.

Sin mayúsculas el término puede también hacer referencia a:
 All, banda de punk estadounidense.
 All., la abreviatura científica para Carlo Allioni;
 All (Isóbol), localidad de la provincia de Gerona (España).

Siglas